Osoby o tym nazwisku:
 Beata Hołub – polska lekkoatletka
 Bronisław Hołub – polski wojskowy
 Czesław Hołub – polski żołnierz
 Jacek Hołub – polski dziennikarz
 Jan Hołub – polski pływak
 Fedir Hołub – radziecki polityk
 Maciej Hołub – polski pływak
 Oksana Hołub – ukraińska wioślarka